Miejscowości w Polsce
 Przybyłów – wieś w woj. łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Szadek
 Przybyłów – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Galewice
 Przybyłów – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Kłomnice
 Przybyłów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Koło

 Części miejscowości
 Przybyłów – część wsi Buczkowice w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Buczkowice
 Przybyłów – część miasta Kłobuck w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Kłobuck
 Przybyłów – część miasta Szadek w woj. łódzkim,w pow. zduńskowolskim, siedziba gminie Szadek
 Przybyłów – część miasta Zgierz w woj. łódzkim, w pow. zgierskim

 Inne
 Przybyłów – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie tłumackim
 Przybyłów – przystanek kolejowy w Przybyłowie, w woj. wielkopolskim

 Zobacz też
 Przybyłowo
 Przybyłowice